Желонка

 Желонка — посудина, применяется при бурении скважин.
 Желонка — деревня в России:
 Желонка — Новгородская область, Марёвский район;
 Желонка — Удмуртская республика, Кезский район;
 Желонка — Ярославская область, Пошехонский район.